elektromiografia – dziedzina elektroneurodiagnostyki zajmująca się rozpoznawaniem chorób układu nerwowego
 Euromedia Group – czeskie wydawnictwo książkowe
 EMG, Inc. – amerykańskie przedsębiorstwo produkujące przetworniki do gitar